Dominik Andreas von Kaunitz ist der Name folgender Personen:

* Dominik Andreas I. von Kaunitz (1654–1705), Geheimrat, österreichischer Staatsmann und Diplomat
 Dominik Andreas von Kaunitz-Rietberg-Questenberg (1739–1812), Hofbeamter und Diplomat